Paczki z planety X (, 2013–2014) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany stworzony przez Jeffa Hartera. Wyprodukowany przez American Greetings i DHX Media.

Światowa premiera serialu miała miejsce 13 lipca 2013 roku na amerykańskim Disney XD. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 1 grudnia 2013 roku na antenie Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach 15-letniego chłopaka, Dana Zembrosky’ego, który nagle zaczyna odbierać tajemnicze paczki od przybysza z planety. Paczki pojawiają się w różnych formach, a Dan wraz ze swoimi przyjaciółmi używa ich do różnych celów.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Barbara Robaczewska
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Udział wzięli:
 Józef Pawłowski – Dan Zembrovski
 Monika Pikuła – Amanda
 Paweł Krucz –
 Troll,
 Młody Troll
 Marek Robaczewski – pan Dooley
 Adam Bauman – Copernicus
 Artur Kaczmarski – pan Kelvin
 Michał Podsiadło –
 Terrance,
 Potta Parrot
 BuRT,
 gwary
 Karol Wróblewski –
 CuRT,
 Burmistrz,
 Skop Dziennik
 Adam Krylik –
 Duane Zembrovski,
 pies Warner (odc. 8a)
 Joanna Borer-Dzięgiel –
 pani Zembrovski,
 mama Trolla,
 Maureen (odc. 25b)
 Jacek Król – wujek Rory
 Wojciech Chorąży – Tate
 Bożena Furczyk –
 mama Amandy,
 Billy,
 pani Vanderbeek
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – pani Hagginbum
 Agnieszka Pawełkiewicz – Kapitanka drużyny tańca (odc. 7b)
 Janusz Wituch –
 małpa Marvin (odc. 8a),
 najstarszy z rady kosmitów (odc. 19a, 26)
 Marta Kurzak – Sarah (odc. 19b)
 Paweł Szczesny –
 Manny (odc. 25b),
 Xanthicus (odc. 26)
 Adam Fidusiewicz – gwary
 Marta Dobecka – gwary
 Romana Filipowska – gwary
 Paulina Komenda – gwary
 Julia Krzemińska – gwary
 Stefan Pawłowski – gwary
 Piotr Piksa – gwary
 Kamil Pruban – gwary
 Aleksandra Radwan – gwary
 Agnieszka Skrzypczak – gwary
 Krzysztof Szczepaniak – gwary
 Julia Trembecka – gwary
 Mateusz Weber – gwary

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Programy Disney XD
Programy telewizji Teletoon